Venlo Trade Port is een bedrijventerrein in de Noord-Limburgse gemeente Venlo . Het terrein is gelegen in de wijk Ubroek.

Identiteit 
De voorloper van het bedrijventerrein, Groot Boller werd aangelegd in 1950 op het grondgebied van kasteel Boerlo. het bedrijventerrein bood aanvankelijk plaats aan (kleinschalige) industrie, maar gaandeweg is het concept veranderd naar bedrijven in de logistieke sector.

Eind jaren 80 werd het Trade Port concept ontwikkeld. Dit concept behelsde ontwikkeling van de industriële en logistieke sector in de Noord-Limburgse gemeente. Door gebruik te maken van verschillende modaliteiten wilde de gemeente bedrijven overhalen vestiging op de bedrijventerreinen te overwegen. In de jaren 90 kocht Venlo een deel van de toenmalige gemeente Grubbenvorst waaronder de buurtschap Heierhoeve voor de ontwikkeling van Trade Port West. Op dit bedrijventerrein werden vrijwel uitsluitend logistieke bedrijven gevestigd. Het is intussen het meest omvangrijke bedrijventerrein in dit concept geworden. Aanvankelijk vond de gemeente het uiterlijk nog te onrustig, waardoor er aanvullende eisen werden gesteld aan de inrichting van de percelen. Van de percelen mocht overwegend ten hoogste 50% bebouwd zijn. Verder werden bedrijven naar omvang geclusterd. ECT en Seacon Logistics zijn met een containerterminal en haven het grootste bedrijf op het terrein. Ook de fabrieken en panden van Leolux liggen op het terrein. in het centrum van het bedrijventerrein ligt verder een facilitair centrum.

Soms wordt met de conceptnaam het hele cluster aan bedrijventerreinen bedoeld, zowel ambtelijk als in de volksmond. Dus inclusief Trade Port West, Trade Port Noord en Trade Port Oost.

Locatie 
Venlo Trade Port wordt omsloten door de Venrayseweg aan noordoostzijde, de Sevenumseweg aan zuidzijde, en de A73 aan westzijde. Verder wordt het gebied doorsneden door de  spoorlijn Eindhoven - Venlo en de Maaslijn.

Externe link 
 Trade Port West op website AGS Architects
 Statistieken bedrijventerrein

Bedrijventerrein in Nederland
Economie in Venlo